Wolterdingen ist der Name folgender Orte:

 Wolterdingen, Ortsteil der Stadt Donaueschingen, Baden-Württemberg
 Wolterdingen (Soltau), Ortsteil der Stadt Soltau, Niedersachsen